Alfonsim ou Alfonsino é o nome comum das seguintes espécies de peixes:
 Beryx decadactylus (também conhecido por cardeal ou imperador)
 Beryx splendens (alfonsim nos Açores)
 Priacanthus arenatus (também conhecido por olho-de-cão)

Desambiguações de espécies